MQQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Moundou (Ciad)